La República Centreafricana està dividida en setze prefectures, dues de les quals són prefectures econòmiques. La capital Bangui té la seva pròpia divisió administrativa (comuna). Al seu torn les prefectures estan subdividies en 71 subprefectures.

Cada prefectura està governada per una assemblea local anomenada Consell General (Conseil Général), presidides per un Prefecte (Préfet). Les prefectures estan dividides al seu torn en 71 subprefectures.

Les prefectures estan anomenades segons els riu principal que les travessa.
 Ubangi, Nana, Mambéré, Kadeï, Lobaye, M'Poko, Ombella, Sangha, Kémo, Ouaka, Kotto, i el Mbomou tots desemboquen al Riu Congo.
 Pendé, Ouham, Gribingui, Bamingui, Bangoran, i el Vakaga tots desemboquen al riu Chari, i aquest al Llac Txad.

Vegeu també 
 República Centreafricana
 Subprefectures de la República Centreafricana